Василий Владимирович
 Василий Владимирович (1394—1427) — князь перемышльский и углицкий.
 Василий Владимирович (1552—1573) — князь старицкий.